Stazione di Parigi Bercy (gare de Paris Bercy) – stazione ferroviaria di Parigi
 Palais omnisports de Paris-Bercy – palazzetto dello sport del XII arrondissement di Parigi
 Rolex Paris Masters – torneo di tennis che si svolge presso il Palais omnisports de Paris-Bercy